Cuichapa bezeichnet:

 Cuichapa (San Luis Potosí), Ort im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí
 Cuichapa (Cuichapa), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Cuichapa (Moloacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Chuichapa, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz